Municipio de Wall Lake puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Wall Lake (condado de Sac, Iowa)
 Municipio de Wall Lake (condado de Wright, Iowa)
 Municipio de Wall Lake (condado de Minnehaha, Dakota del Sur)